Guiberto I – vescovo di Rieti dal 770 al 773 
Guiberto I – vescovo di Torino dal 1092 al 1099